Кубок сезона СССР по футболу 1977 — состоялся 20 ноября в Тбилиси на стадионе «Динамо». В матче встречались московское и киевское «Динамо». Благодаря голу Александра Минаева москвичи одержали победу в первом в истории Суперкубке СССР.

Киевский клуб играл в Суперкубке на правах чемпиона страны 1977 года, московское «Динамо» являлось обладателем Кубка.

Матч

Отчёт о матче

Ссылки 
 Информация о матче FC-Dynamo.ru 

1977
Матчи ФК «Динамо» Москва
Матчи ФК «Динамо» Киев
Футбол в СССР в 1977 году
Спортивные соревнования в Тбилиси
События 20 ноября
Ноябрь 1977 года
Спорт в Грузии в 1977 году
Футбольные соревнования в Грузии